Зарваница () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 342 человека. Занимает площадь 2,266 км². Почтовый индекс — 48142. Телефонный код — 3551.

Для христиан всего мира Зарваница хорошо известна  и целебным источником, у которого появлялась Божья Матерь. Сейчас на этом месте построен  — комплекс церковных сооружений с , принадлежащих Украинской Грекокатолической церкви.

География 
На северо-востоке от Зарваницы расположено село Вишневчик, на северо-западе — Котузов, на юго-западе — Гвардейское, на юге — Сапова. Расстояние до Тернополя — 50 км.

Религия 
 Украинская Грекокатолическая Церковь
 Церковь Пресвятой Троицы

Паломничество 
К 3арваницкому духовному центру осуществляется ежегодное международное пешее паломничество семей мигрантов из Самбора. Пеший ход длится около 10 дней. Также существуют множество других паломничеств к 3арваницкому духовному центру.

См. также 
 Памятник гастарбайтерам

Ссылки 
 Зарваница на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района